Winden kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Winden, Rhein-Lahn – kommun i Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz, 
 Winden, Germersheim – kommun i Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz,

Österrike 

 Winden am See (kommunhuvudort), Burgenland, Politischer Bezirk Neusiedl am See, 
 Winden am See (kommun), Burgenland, Politischer Bezirk Neusiedl am See,

Personer
 Christer Windén (1944–), en svensk före detta politiker (nydemokrat) och riksdagsledamot

Robotskapade Österrikeförgreningar